Иса Гусейн оглы Алыев (; ) — азербайджанский учёный, доктор экономических наук (2005), директор Института экономики НАНА.

Биография 
Алыев Иса родился 8 октября 1953 года в селе Галасер Даралаязского округа Армянской ССР. В 1970 году окончил школу, в 1970—1975 годах учился в Азербайджанском институте народного хозяйства имени Д. Буньятзаде по специальности «Политическая экономика». В 1975 году поступил в аспирантуру. В 1976—1977 годах проходил службу в армии.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» в Институте Экономики НАНА.

В 2005 году защитил докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика и управление в народном хозяйстве» по теме «Совершенствование механизма экономического управления в аграрном секторе Азербайджанской Республики».

Доктор экономических наук Алыев Иса Гусейн оглы — главный научный сотрудник, директор Института Экономики НАНА, заведующий отделом аграрных отношений института.

Научная деятельность 
Иса Алыев является автором разработок в сфере формирования и модернизации развития национальной экономики Азербайджанской Республики, управления аграрного сектора, а также исследований актуальных проблем экономической теории.

И. Алыев — автор 130 научных работ, включая 6 индивидуальных и 8 коллективных монографий.

Под руководством И. Алыева было защищено 6 кандидатских диссертаций.

Избранные научные труды

Источники 
 Иса Гусейн оглы Алыев
 Директор Института Экономики НАНА, д.э.н. Алыев Иса Гусейн Оглы